Santalla puede referirse a:

Lugares

España 
 Asturias:
 Santa Eulalia de Oscos (en eonaviego, Santalla d'Ozcos), concejo situado en la zona más occidental del Principado.

 Castilla y León:
 Santalla del Bierzo, localidad del municipio de Priaranza del Bierzo, en la comarca de El Bierzo.

 Galicia:
Provincia de La Coruña
 Santalla de Agrón, localidad del municipio de Mellid.
Provincia de Lugo
 Santalla, localidad del municipio de Ribeira de Piquín.
 Santalla de Alfoz, localidad del municipio de Triacastela.
 Santalla de Arxemil, localidad del municipio de Sarria.
 Santalla de Bardaos, localidad del municipio de Incio.
 Santalla de Bóveda de Mera, localidad del municipio de Lugo.
 Santalla de Devesa, localidad del municipio de Friol.
 Santalla de Lóuzara, localidad del municipio de Samos.
 Santalla de Paradela, localidad del municipio de Paradela.
 Santalla de Pena, localidad del municipio de Begonte.
 Santalla de Rei, localidad del municipio de Puebla del Brollón.
 Santalla de Toiriz, localidad del municipio de Pantón.
 Santalla de Vilausende, localidad del municipio de Ribadeo.
 Santalla do Medio, pueblo del municipio de Castro de Rey.

Portugal 
 Santalha, freguesia portuguesa del Distrito de Braganza.